Bombardement op Amsterdam (1940)
 Bombardementen op Amsterdam-Noord